Le Grand Bluff est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Grand Bluff, film français de Maurice Champreux sorti en 1933
 Le Grand Bluff, film français de Patrice Dally sorti en 1957
 Le Grand Bluff, émission de télévision française présentée par Patrick Sébastien le  ().